2 wzniesienia w Polsce:
 Gołębia (810,3 m n.p.m.) – wzniesienie w Sudetach Środkowych, w Górach Sowich, w woj. dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim, w gminie Stoszowice
 Gołębia (226,9 m n.p.m.) – wzniesienie na Wale Trzebnickim, wśród Wzniesień Żarskich, w woj. lubuskim, w gminie wiejskiej Żary

Zobacz też 
 ulica Gołębia
 Gołębiarz